« Être ou ne pas être » ou «  » peut désigner :

 (en français : « Être ou ne pas être ») est une phrase emblématique du théâtre car elle constitue l’ouverture de la célèbre tirade d'Hamlet, dans la pièce qui porte son nom de William Shakespeare, Acte III, Scène 1, dans une autre salle du château. 

Hamlet de William Shakespeare a été traduit par Francois-Victor Hugo, un des fils de Victor Hugo entre 1859 et 1866. 

Cette tirade a inspiré le titre de plusieurs films :
 1916 : To Be or Not to Be, film américain muet d'Ed Watt ;
 1922 : Être ou ne pas être, film français de René Leprince ; 
 1942 : To Be or Not to Be, film américain d'Ernst Lubitsch, sorti en France sous le titre Jeux dangereux ;
 1962 : To Be or Not to Be, film américain de Connie Rasinski ;
 1983 : To Be or Not to Be, film américain d'Alan Johnson, remake du film de Lubitsch ;
 Voir aussi : To Be or Not to Be (The Hitler Rap), chanson interprétée par Mel Brooks sur la bande originale du film de 1983 ;
 1998 : Être ou ne pas être, film iranien de Kyanoush Ayari ;
 2000 : To Be or Not to Be, film belge de Peter Woditsch ;
 2007 : Être ou ne pas être, film français de Paul Vecchiali ;
 2014 : GHB (To Be or Not to Be), film français de Laetitia Masson.

Œuvre de Hans Christian Andersen 
 Être ou ne pas être est un roman écrit par Hans Christian Andersen, publié en 1857.

Dans la culture 
 Dans l’épisode 1 de la saison 2 de Rick et Morty : Rick fait référence à la phrase culte.

Notes et références